S30, S-30 ou S.30 peut faire référence à:

Astronautique 
 S-30, un satellite scientifique américain du début de l'ère spatiale.

Domaine militaire 
 , un sous-marin expérimental de Classe Explorer de la Royal Navy ;
 , un sous-marin nucléaire lanceur d'engins de Classe Vanguard de la Royal Navy ;
 Tupi (S-30), un sous-marin de classe Tupi de la Marine brésilienne.

Photographie 
 Canon PowerShot S30, un appareil photo numerique du fabricant japonais Canon.

Sciences 
Chimie
 Le conseil de prudence: Ne jamais verser dans l'eau, sur les étiquettes de produits chimiques.

Médecine
 Lésion traumatique superficielle de l'abdomen, des lombes et du bassin, d’après la classification internationale des maladies.

Transports 
Automobile
 Dongfeng Fengshen S30, un modèle du constructeur chinois Dongfeng Fengshen.

Autoroute 
  Autoroute espagnole S-30, rocade autoroutière de Santander.

Train
  Ligne S30 du RER Tessinois en Suisse ;
  Ligne S30 du RER Fribourgeois en Suisse ;
 Ligne S30 du RER Zurichois en Suisse.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres